

Botanique 
Le cardon est une plante de la famille des Astéracées.
 En Amérique du Sud, le cardón est le nom (espagnol) donné à une espèce de cactus colonnaire très fréquent (Trichocereus pasacana), pouvant atteindre  de hauteur.

Patronyme 

 Alain Cardon (1946-), mathématicien français.
 Antoine Cardon (1739-1822), peintre et graveur bruxellois.
 Anthony Cardon (1772-1813), graveur exerçant à Londres, fils du précédent.
 Christian Cardon (1944-), homme politique français, maire de Trouville-sur-Mer.
 Dominique Cardon (1965-), sociologue français.
 Dominique Cardon (1947-), historienne française.
 Gilbert Cardon (1932-2020), permaculteur belge.
 Jacques-Armand Cardon (1936-), dessinateur et caricaturiste français
 Jean Cardon (1916-2010), footballeur français.
 Jean Cardon (1931-1990), accordéoniste français.
 Jean-Baptiste Cardon (1760-1803), harpiste et compositeur français, fils de Jean-Guillain. 
 Jean-Guillain Cardon (1732-1788), violoniste et compositeur franco-belge.
 Lionel Cardon (1958-), détenu français. 
 Maurice Cardon (1925-2002), sculpteur français.
 Michel Cardon (1951-), ancien détenu français.
 Philippe Cardon (?-1817), dessinateur bruxellois, fils d'Antoine Cardon.

Voir aussi 
 Famille Folch de Cardon ()

Pseudonyme 

 Cardon, de son vrai nom Jacques-Armand Cardon (1936-), dessinateur et caricaturiste français.

Lien externe 
 
Patronyme picard
Patronyme wallon
Patronyme normand
Nom de plume